Мелинда Зедер (Melinda A. Zeder; ) — американский археолог, антропологический археолог и архезоолог, специалист по одомашниванию растений и животных и происхождению сельского хозяйства — в особенности на Ближнем Востоке. Доктор философии, эмерит-куратор Национального музея естественной истории. Член НАН США (2012). Отмечена Fryxell Award in Interdisciplinary Archaeology и Pomerance Award for Scientific Contributions to Archaeology (2016).

Родилась в многодетной семье, четвертым ребенком из пяти. В раннем возрасте увлекается археологией, на нее оказывают влияние труды антрополога Лесли Уайта.
Окончила Мичиганский университет (бакалавр) и там же получила степени магистра и доктора философии. После учебы основала Zooarchaeology Consultants, консультационную фирму по археологии. Сотрудничала с Национальным музеем естественной истории, куда перешла на административную должность в 1989 году. Ныне там эмерит-куратор. Лектор Distinguished Lecture in Archaeology в честь Нормана Хаммонда.

Работала в Иране, Израиле, Турции, Сирии. Член Американской академии искусств и наук (2008). Фелло Американской ассоциации содействия развитию науки.

Публиковалась в Scientific Reports, Trends in Ecology & Evolution, Journal of Archaeological Science и др.

Автор книги "Feeding Cities: Specialized Animal Economy in the Ancient Near East". Редактор «Documenting Domestication» (2006).

Замужем, дети. Супруг — Bruce Smith.

Примечания

Ссылки 
 , 
 Исследования
 How the First Farmers Colonized the Mediterranean (2008)
 Brian Vastag. Ancient hunts drove gazelle toward extinction (April 18, 2011)

Женщины-археологи
архезоологи
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
доктора философии
Сотрудники Смитсоновского института
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки